Amastris o Amasra, ciutat de Paflagònia
 Riu Amastris, riu que passava per la ciutat d'Amastris
 Amastris d'Heracleia, neboda de Darios III de Pèrsia, esposa del tirà Dionís d'Heraclea Pòntica i de Lisímac 
 Amastris (princesa), dona de Xerxes I de Pèrsia i mare d'Artaxerxes I de Pèrsia